Jméno Schell označuje vícero osob:

 Harry Schell (1921–1960) – americký pilot Formule 1
 László Schell – maďarský hokejový rozhodčí
 Margarete Schell (1911–1969) – pražská německá divadelní a rozhlasová herečka
 Maria Schell (1926–2005) – rakousko-švýcarská herečka
 Maximilian Schell (1930–2014) – rakouský herec, režisér a producent
 Otto Schell – německý generál

podobné příjmení
 Shell

Německá příjmení